IHT steht als Abkürzung für:

 Immunhyperthyreose, siehe Morbus Basedow
 Institut für Härtereitechnik, siehe Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien
 International Herald Tribune

IHT